Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 1998, facente parte del WTA Tour 1998, ha avuto come vincitrice Paola Suárez che ha battuto in finale 6–3, 6–4  Sonya Jeyaseelan.

Teste di serie

  Corina Morariu (quarti di finale)
  Cristina Torrens Valero (secondo turno)
  Alexia Dechaume-Balleret (primo turno)
  Sylvia Plischke (secondo turno)

 Lenka Němečková (secondo turno) 
 Sonya Jeyaseelan (finale) 
 Lea Ghirardi (primo turno) 
 Mariana Díaz Oliva (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 1998